Galmpton (South Hams) in South Huish
 Galmpton (Torbay), een plaats in het Engelse graafschap Devon